LGBG steht für:
 Gesetz über die Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderung – Landesgleichberechtigungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz in Berlin
 Bahnhof Güntersberge (DS100-Code)

Abkürzung